Сезон 1992 стал для ЦСКА 1-м в Чемпионате России по футболу. Это был первый постсоветский сезон. После распада СССР появилось 15 независимых государств, каждому из которых пришлось организовывать собственные национальные чемпионаты. В первом российском чемпионате ЦСКА занял 5-е место, не попав в еврокубки.

Сезон стал памятным в истории клуба, так как команда одержала сенсационную победу 3:2 над испанской «Барселоной» на стадионе «Камп Ноу» в Лиге чемпионов.

Чемпионом первого российского розыгрыша стал московский «Спартак».

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Зима

Лето

Ушли из клуба

Зима

Лето

Соревнования

Чемпионат России

Предварительный этап

Финальный этап

Кубок СССР-СНГ 1991/1992

1/4 финала 

Черноморец отказался от участия

1/2 финала

финал

Кубок России 1992/1993

1/16 финала

1/8 финала 

Матч 1/4 финала прошел в 1993 году

Лига чемпионов 1992/1993

1-й раунд

2-й раунд

Групповой этап 

Матчи 3-6 тура прошли в 1993 году

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Примечания 

1992
ЦСКА
ЦСКА